Шузе́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Орлеана, 50 км на захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 871 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2082,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шузе-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара